Gstrein:
 Bernhard Gstrein, un ancien skieur alpin autrichien (1965 -).
 Fabio Gstrein, skieur alpin autrichien né en 1997.
 Hugo Gstrein, un ancien fondeur autrichien.
 Josl Gstrein (1917-1980), un skieur nordique autrichien.
 Norbert Gstrein, un écrivain autrichien (1961 -).

Patronyme autrichien